San Marino es el nombre de:
 la república de San Marino, uno de los países más pequeños del mundo;
 la capital de dicha república.
 su fundador, San Marino diácono, un herrero o albañil cristiano del siglo II.
 San Marino, una ciudad en el condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos.
 San Marino, un río en la península itálica.
 Autodromo Enzo e Dino Ferrari, un circuito del Gran Premio de San Marino.
 San Marino Calcio, un equipo de fútbol sanmarinense.

Santos 
San Marino de Anazarbus;
San Marino de Cesarea;
San Marino de Poreč;
San Marino de Titano.